София Баварска () може да се отнася за:
 София Баварска († 1145), дъщеря на херцог Хайнрих IX Баварски, съпруга на херцог Бертхолд III фон Церинген и на маркграф Леополд I фон Щирия
 София Баварска (1236 – 1289), дъщеря на херцог Ото II, съпруга на граф Гебхард IV фон Хиршберг
 Йохана София Баварска (1373 – 1410), дъщеря на херцог Албрехт I фон Щраубинг-Холандия, съпруга на херцог Албрехт IV Австрийски
 София Баварска (1376–1425), дъщеря на херцог Йохан II, съпруга на крал Вацлав IV
 София Баварска (1805 – 1872), дъщеря на крал Максимилиан I Йозеф Баварски, съпруга на ерцхерцог Франц Карл Австрийски, майка на император Франц Йосиф и на император Максимилиан I от Мексико.
 Мария София Баварска (1841 – 1925), дъщеря на баварския херцог Максимилиан Йозеф, съпруга на крал Франческо II от Двете Сицилии
 София Шарлота Августа Баварска (1847 – 1897), дъщеря на херцог Максимилиан Йозеф, съпруга на херцог Фердинанд Орлеански-Аленсонски
 София Аделхайд Баварска (1875 – 1957), дъщеря на херцог Карл Теодор Баварски, съпруга на граф Ханс Файт цу Тоеринг-Йетенбах
 София Баварска (* 1967), дъщеря на херцог Макс Емануел Баварски, съпруга на наследствен принц Алоис фон Лихтенщайн